Amédée de Savoie-Aoste peut désigner :
 Amédée de Savoie-Aoste (1845-1890),  d'Aoste puis roi d'Espagne sous le nom d'Amédée  ;
 Amédée de Savoie-Aoste (1898-1942),  d'Aoste, petit-fils du précédent ;
 Amédée de Savoie-Aoste (1943-2021),  d'Aoste, neveu du précédent (il est l'un des deux prétendants au trône d'Italie, en concurrence avec son cousin Victor-Emmanuel de Savoie).

Voir aussi